Stolpe är ett efternamn, som har bärare i de nordiska länderna samt bland annat i Tyskland. Offentlig statistik som är tillgänglig juli 2014 ger följande antal personer med namnet bosatta i
 Sverige 841 
 Danmark 64 
 Norge 23 
 Finland 156 
För Tyskland uppskattas antalet bärare till 1546. I Sverige har namnet Stolpe använts som soldatnamn. Svenskspråkiga wikipedia har 2014 biografier över personer från Sverige, Finland och Tyskland.

Namnet har i Sverige burits av flera släkter utan känd relation till varandra. En av dessa, från Smedjebacken och med flera kända medlemmar beskrivs i Svenskt biografiskt lexikon. Den omtalas vidare nedan. En annan svensk släkt med ett fåtal medlemmar adlades som Stolpe men utslocknade på 1600-talet.

Personer med efternamnet Stolpe
Birger Stolpe (1912–1984), redaktör och skriftställare
Carl Stolpe (1721–1783), svensk boktryckare
 Carl Johan Stolpe (1800–1891), justitieborgmästare
Claus Stolpe (född 1964), finlandssvensk statsvetare
 Elsa Stolpe (1913–1994), målare och skulptör
Eric Stolpe (1919–1990), svensk skådespelare, revyartist, textförfattare, journalist
Georg Stolpe (1775–1852), svensk kyrkoherde
Gustaf Stolpe (1833–1901), svenskamerikansk tonsättare och musikpedagog
Herman Stolpe (1904–1996), svensk kooperatör, förlagdirektör, skriftställare
Hjalmar Stolpe (1841–1905), svensk arkeolog och etnograf 
Jan Stolpe (född 1940), svensk översättare och litteraturkritiker
 Karin Stolpe  (1907–2003), översättare och författare
Maj-Britt Stolpe (1930–2002), svensk friidrottare (kulstötning)
Manfred Stolpe (1936–2019), tysk socialdemokratisk politiker
 Marie-Louise Stolpe (1835–1915), musiklärare och målare
Marika Stolpe (född 1963), svensk förläggare och författare
Nils Stolpe (1903–1985), finländsk militär och forstmästare
 Per Stolpe (1879–1959), svensk skolman och geograf
 Pär Stolpe (född 1943), svensk författare och samhällsdebattör
Staffan Stolpe (född 1943), svensk författare
Sven Stolpe (1905–1996), svensk författare, översättare, journalist, litteraturforskare, lärare och kritiker
 Tor Stolpe (1927–2011), finländsk industriman
 Wilhelm Stolpe (1832–1906), militär och stadsingenjör

Släkten Stolpe från Smedjebacken
Nedanstående släktträd i urval bygger på upplysningar från Svenskt biografiskt lexikon med tillägg av dokumenterade upplysningar om yngre personer. Det kan inte uteslutas att andra biograferade yngre personer också tillhör släkten.

Anders Månsson (1683–1729), hammarsmed, Smedjebacken, stamfar
 Per Stolpe (1721–1780), klockare och organist, Torsåker
 Per Stolpe (1755–1834), klockare och organist, Torsåker
 Johan Stolpe (1791–1878), klockare och organist, Torsåker
 Gustaf Stolpe (1833–1901),tonsättare, musikpedagog
 Mats Stolpe (1763–1819), bruksinspektor
 Per Niklas Stolpe (1797–1840), handlande, sjökapten
 Herman Rudolf Stolpe (1839–1906), sjökapten
 Johan Teodor Stolpe (1878–1958), överkontrollör vid Statens järnvägar
 Herman Stolpe (1904–1996), kooperatör, förlagsredaktör, skribent
 Pär Stolpe (född 1943), författare och samhällsdebattör
 Marika Stolpe (född 1963), förläggare och författare
 Sven Stolpe (1905–1996), författare
+ Karin Stolpe (1907–2003), översättare och författare, gift med Sven Stolpe
 Monica Rennerfelt (1935–1996), översättare
 Staffan Stolpe (född 1943), författare
 Lisette Schulman (1951–2015), TV-programledare och informationschef
+ Allan Schulman (1919–2003), journalist och TV-producent, gift med Lisette Schulman
 Alex Schulman (född 1976), författare, kolumnist och podcastare
 Calle Schulman (född 1979), mediaperson och bloggare
 Birger Stolpe, (1912–1984), redaktör, skriftställare
 Jan Stolpe (född 1940), översättare, litteraturkritiker
 Carl Johan Stolpe (1800–1891), justitieborgmästare
 Wilhelm Stolpe (1832–1906), militär och stadsingenjör
 Marie-Louise Stolpe (1835–1915), musiklärare och målare
 Hjalmar Stolpe (1841–1905), arkeolog, etnograf

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Tyska efternamn
Svenska släkter